Tarasz Mihajlovics Bezubjak (orosz betűkkel: Тарас Михайлович Безубяк; Csortkiv, 1955. július 25. –) ukrán származású szovjet-orosz nemzeti és nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Foglalkozásaː tanár, iskolaigazgató.

Pályafutása

Labdarúgóként 
1971–1973 között Csernyivciben a Bukovina nevű klubban csatár poszton játszott. Katonai szolgálata idején Kronstadtba került és 1973–1976 között a leningrádi haditengerészeti bázis csapatában játszott.

Nemzeti és nemzetközi játékvezetés  
A játékvezetői vizsgát 1977-ben tette le, majd a Ternopili terület labdarúgó bajnokságaiban kezdte szolgálatát. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján 1982-től másodosztályú, majd 1988-tól össz-szövetségi kategóriájú labdarúgó-játékvezető lett. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. 1992-től 2003-ig nemzetközi (FIFA) játékvezetőként tevékenykedett. Első ligás mérkőzéseinek száma: 218. A szovjet-orosz mérkőzésvezetői örök ranglistán (2009 bajnoki év végével) a 4. helyen áll és ötven körüli nemzetközi mérkőzést vezetett.

Sportsikerek 
A Szovjetunióban elismerésül, a 100 első osztályú bajnoki mérkőzés vezetését követően arany, 80 esetében ezüst, 60 esetében bronz jelvényt kaptak a játékvezetők. Mindhárom elismeréssel rendelkezik. Tíz (1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000) alkalommal szerepelt a legjobb tíz játékvezető listáján.

Jegyzetek

Források 
 

Orosz labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek